Санчез има више значења:

 Санчез (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санчез (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику